Сли́пи-Хо́ллоу:
 Слипи-Холлоу (Нью-Йорк) — деревушка в местности, в которой разворачивается действие рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине», названная в его честь.
 Слипи-Холлоу (кладбище) — кладбище в Слипи-Холлоу.
 Слипи-Холлоу (Вайоминг) — статистически обособленная местность в округе Кэмпбелл (штат Вайоминг, США).

См. также 
 «Sleepy Hollow» — песня американского рэпера Trippie Redd.